Ранчо Сан Мануел има више значења:

 Ранчо Сан Мануел (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Мануел (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику